Obleitner ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Obleitner (1893–1984), österreichischer Maler und Bildhauer